Aha része
Dusnok, Bács-Kiskun megye, Kalocsai kistérség
Dusnokpuszta, Sajószentpéter része
Pölöskefő része
Dusnok, elpusztult település Koroncó határában